Salinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Salinger (1872–1935), deutscher Architekt
 Conrad Salinger (1901–1962), US-amerikanischer Komponist, Arrangeur und Dirigent
 Diane Salinger (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Emmanuel Salinger (* 1964), französischer Schauspieler
 Hermann Salinger (1911–1970), deutscher Politiker und Oberbürgermeister von Stralsund
 Hugo Salinger (1866–1942), deutsch-jüdischer Reichsgerichtsrat
 J. D. Salinger (Jerome David Salinger; 1919–2010), US-amerikanischer Schriftsteller

 Lothar Salinger (1919–1943), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Matt Salinger (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Paul Salinger (1865–1942), deutscher Architekt
 Pierre Salinger (1925–2004), US-amerikanischer Journalist, Pressesprecher und Senator
 Richard Salinger (1859–1926), deutscher Journalist und Verleger

Salinger bezeichnet ferner:
 Salinger, Angehöriger der Burschenschaft Salingia zu Halle
 Salinger (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm über J. D. Salinger aus dem Jahr 2013

Siehe auch:
 Sallinger
 Selinger
 Saliger